Testudo punctata est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo punctata Schneider, 1792, synonyme de Clemmys guttata (Schneider, 1792) ;
Testudo punctata Bonnaterre, 1789, synonyme de Lissemys punctata (Bonnaterre, 1789).

Cyclanorbinae
Emydinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)